El distrito judicial de Lima Norte brinda servicios de justicia a 8 distritos metropolitanos y a la provincia de Canta. Se encuentra ubicada en la zona septentrional de la ciudad, que constituye el polo de desarrollo económico más importante de la capital. 
 
Lima Norte cuenta con 85 dependencias judiciales: 8 salas superiores, 54 juzgados especializados o mixtos y 23 juzgados de paz. Además existen 27 juzgados de paz no letrados en la ciudad de Canta y 6 juzgados de paz urbanos.

Las referidas unidades jurisdiccionales son atendidas por 104 magistrados y 700 trabajadores jurisdiccionales y administrativos.

La Corte Superior de Justicia de Lima Norte ha iniciado un cambio gerencial que incluye, entre otros, la instalación de programas como Justicia en tu Comunidad, Justicia Predectible, Justicia Transparente y Justicia en tu Casa; así como cambios administrativos que van desde la implementación de un centro de llamadas (teléfono: 4100-777) hasta el trabajo con estadísticas e informes de producción.

Lima Norte tiene planteado, en el 2010, en el campo informático el uso del sistema de notificaciones electrónicas y la utilización de Wikipedia y YouTube para integrarse a la sociedad moderna; en infraestructura, pretende construir el cuarto y quinto piso del edificio nuevo de la Corte, así como inaugurar la sede del Banco de la Nación; se pretende implementar un nuevo modelo de despacho judicial en el área civil, así como también dictar directivas centrales para el trámite de los expedientes penales y vincularse con organismos no gubernamentales para el estudio de los expedientes de violencia familiar. De otro lado, se proseguirá con las capacitaciones del personal, se instalarán más juzgados urbanos, se proseguirán con las publicaciones y se continuarán con las pasantías internacionales.

Historia 

El Subdistrito Judicial de Lima Norte (antes Distrito Judicial del Cono Norte) fue creado Mediante Decreto Ley N.º 25680, del 18 de agosto de 1992, con el propósito de desconcentrar y descentralizar el Distrito Judicial de Lima, de manera que la población residente en la zona norte de la capital tenga acceso oportuno y directo a la justicia.

Meses después. mediante Resolución Administrativa N.º 023-93-CE-PJ, del 26 de mayo de 1993, se pone en funcionamiento la Sala y los Juzgados descentralizados del Cono Norte de Lima. Si bien es cierto estos órganos jurisdiccionales tenían independencia jurisdiccional, dependían administrativamente del Distrito Judicial de Lima.

El artículo segundo de la norma antes referida, señaló que el Subdistrito Judicial del Cono Norte de Lima estaba formado por los siguientes órganos jurisdiccionales: una sala superior mixta, dos Juzgados Especializados en lo Penal, un Juzgado Especializado en lo Civil, un Juzgado Mixto que conocía de asuntos de Familia y Laboral, y los Juzgados de Paz Letrados. Para la provincia de Canta se dispuso un Juzgado Mixto que conocía de todas las materias, y un Juzgado de Paz Letrado.

Es así que por efecto de la R.A. N.º 023-93-CE-PJ, la 14.ª Sala Penal del Distrito Judicial de Lima se trasladó y se convirtió en la Sala Superior Mixta descentralizada del Cono Norte de Lima; mientras los Juzgados Penales 54º, 55º, 56º y 57º del Distrito Judicial de Lima se trasladaron con su personal al Subdistrito Judicial del Cono Norte para convertirse en dos Juzgados Penales, un Juzgado Civil y un Juzgado Mixto.

En la referida resolución también se indicaba que el Subdistrito Judicial del Cono Norte iniciaría sus actividades el primer día útil del mes de julio de 1993 y que el vocal decano del Cono Norte supervisaría el correcto funcionamiento de éste, en lo jurisdiccional y administrativo.

Dada la cantidad de usuarios y procesos existentes, por Resolución Administrativa N.º 122-94-CE-PJ, de fecha 29 de noviembre de 1994, la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial dispuso la constitución del Distrito Judicial del Cono Norte de Lima, desde el 1 de diciembre siguiente, a fin de que atendiera la demanda de justicia en la zona.

La referida resolución también señaló que el vocal decano de la Corte Superior del Cono Norte asumiría la presidencia, con las facultades y prerrogativas que le corresponden conforme a ley. 
Posteriormente, por Ley N.º 28765 del 25 de junio del año 2006, a la Corte se le atribuye el nombre de Distrito Judicial de Lima Norte, haciendo realidad una justa aspiración de los magistrados y del personal jurisdiccional y administrativo.

Jurisdicción 

El Distrito Judicial de Lima Norte alberga a una población estimada en más de dos millones 100 mil habitantes, distribuidos en los distritos metropolitanos de Comas, Independencia, Los Olivos, San Martín de Porres, Ancón, Santa Rosa, Puente Piedra y Carabayllo, además de la provincia de Canta.

Para cubrir la demanda de justicia de la población antes referida (la segunda con mayor índice poblacional después de la Corte Superior de Lima), la Corte de Lima Norte cuenta con 85 dependencias judiciales: 08 salas superiores, 54 juzgados especializados o mixtos y 23 juzgados de paz. Existen también 27 jueces paz de igual número de comunidades de la provincia de Canta y 6 jueces de paz urbanos.

Los órganos jurisdiccionales están distribuidos en la sede central, ubicado en la avenida Carlos Izaguirre N.º 176, Independencia; los Módulos Básicos de Justicia de Los Olivos, Condevilla y Carabayllo; los Juzgados de Puente Piedra, Santa Rosa y Ancón; los Juzgados Mixtos de Canta; y las sedes de los Juzgados de Paz Letrado.

Las mencionadas sedes judiciales juegan un rol importante para acercar la justicia a la comunidad, a fin de brindarle el mejor servicio, siempre con la voluntad y el buen ánimo que caracteriza al magistrado y al personal de este distrito judicial, actualmente presidido por el doctor Carlos Calderón Puertas.

Órganos Jurisdiccionales

Módulos Básicos de Justicia 

Los módulos básicos se encuentran ubicados en los distritos de Los Olivos, Condevilla (S.M.P) y Carabayllo, respectivamente. Entraron en servicio en octubre del 2000 y en él desarrollan actividades tanto los juzgados como el Ministerio Público y la Defensoría de Oficio.
Actualmente, en el MBJ de Los Olivos laboran 32 trabajadores y 6 magistrados distribuidos en 2 juzgados de paz, 2 juzgados mixtos y 2 juzgados penales.

En el MBJ de Condevilla, existen 4 juzgados de paz, 3 juzgados mixtos, 2 penales y 3 juzgados transitorios.

Finalmente, el MBJ de Carabayllo alberga a 1 juzgado mixto, 2 juzgados de paz, 2 juzgados penales y 1 juzgado transitorio. Laboran en dicha dependencia 28 trabajadores y 6 magistrados.

Juzgados de Puente Piedra 

Puente Piedra es uno de los distritos más pujantes de la zona, lo que ha obligado a la constitución de diversas unidades jurisdiccionales.
 
En la actualidad existe 1 juzgado mixto, 2 juzgados penales transitorios, 1 juzgado mixto transitorio y 3 juzgados de paz.

Juzgados de Canta 

Canta se encuentra ubicada a 101 kilómetros de la capital. Existe allí un juzgado mixto y un juzgado de paz, además de 27 juzgados de paz no letrados.

Juzgados de Paz 

Tanto en el distrito de San Martín de Porres (4), como en Comas (4) e Independencia (3) existen juzgados de paz que se encargan de conocer de los procesos propios de su competencia.

Juzgados y Salas Transitorias 

Para atender la excesiva carga procesal se han constituido los siguientes Juzgados Transitorios: Primer, Segundo y Tercer Juzgado de Familia Transitorios; Primer Juzgado Laboral Transitorio; Primer y Segundo Juzgado Mixto Transitorio de Condevilla; Juzgado Penal Transitorio de Condevilla; Primer Juzgado Transitorio de Carabayllo; Primer y Segundo Juzgado Penal Transitorio de Puente Piedra; Primer Juzgado Mixto Transitorio de Puente Piedra; Primera y Segunda Sala Penal de Reos Libres Transitorio.

Unidades jurisdiccionales de Sede 

La sede central de la Corte se encuentra ubicada en la Avenida Carlos Izaguirre 176, Urbanización Naranjal, Independencia. Alberga 8 salas superiores (4 penales permanentes, 2 penales transitorias y 2 civiles), 7 juzgados civiles, 7 juzgados de familia, 1 juzgado laboral y 14 juzgados penales. Allí también se encuentran las oficinas de administración y de Presidencia de la Corte.

Véase también 

 Poder Judicial
 Ministerio Público
 Lima Norte
 Consejo Nacional de la Magistratura del Perú

Enlaces externos 
 
 Poder Judicial
 Ministerio Público
 Consejo Nacional de la Magistratura del Perú
 Colegio de Abogados de Lima
 Academia Nacional de la Magistratura
 Sitio personal con publicaciones relativas a la corte

Gobierno de Lima
Distritos judiciales de Perú
Distrito de Independencia (Lima)